Marde peut désigner :

 Les Mardes, une tribu nomade dans l'empire perse dans l'Antiquité (Hérodote, Enquête, I, 125).
 La merde, dans une prononciation canadienne.